Данная страница содержит дискографию российского музыкального коллектива «Бахыт-Компот».

Студийные альбомы

Бандит-Компот

Сборники

Синглы

Сольные проекты Вадима Степанцова

Нетиражируемые издания

Участие в других проектах 

Бахыт-Компот
Бахыт-Компот
Бахыт-Компот